Johnston může být:

 Alfred Cheney Johnston (1885–1971) – americký fotograf
 Alvin M. Johnston (1914–1998) – americký zkušební pilot
 Bill Johnston (1894–1946) – americký tenista
 Bob Johnston (1932–2015) – americký hudební producent
 Bruce Johnston (* 1942) – americký zpěvák
 Daniel Johnston (1961–2019) – americký hudebník
 David Johnston (* 1941) – kanadský politik
 Edward Johnston (1872–1944) – britský typograf
 Frances Benjamin Johnstonová (1864–1952) – americká fotografka a fotoreportérka
 Christina Johnston (* 1987) – britská sopranistka
 Joe Johnston (* 1950) – americký režisér
 Johnston County – více významů (rozcestník)
 Joseph E. Johnston (1807–1891) – americký generál, manažer a politik
 Max Johnston (* 19??) – americký hudebník
 Reginald Johnston (1874–1938) – britský diplomat

Související články 
 Johnson